La Ferrière (Côtes-d'Armor)
 La Ferrière (Indre-et-Loire)
 La Ferrière (Isère)
 La Ferrière (Vendeia)

Desambiguação